Вале́рий Журавлёв:
 Журавлёв, Валерий Васильевич (род. 1938) — советский и российский историк, профессор МГОУ.
 Журавлёв, Валерий Геннадьевич (род. 1954) — советский футболист, российский тренер.
 Журавлёв, Валерий Иванович (1938—2021) — советский и латвийский шахматист.
 Журавлёв, Валерий Октябринович (1957—2018) — советский и российский театральный актёр.
 Журавлёв, Валерий Спиридонович (род. 1960) — советский биатлонист, российский тренер по биатлону.